De European Darts Trophy 2017 was de laatste van twaalf Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 13 tot en met 15 oktober in Göttingen, Duitsland.

Michael van Gerwen schreef het toernooi op zijn naam door in de finale Rob Cross te verslaan met 6-4.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135.000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 21 september 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie-evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Dublin op 28 september), acht naar de European Qualifier (gehouden op 21 september) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 12 oktober), één Scandinavisch/Baltische Qualifier (gehouden op 12 augustus) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 27 augustus).

Mensur Suljović (3) trok zich voor aanvang van het toernooi terug wegens familie-omstandigheden. Stephen Bunting werd daarom als hoogst geplaatste qualifier als zestiende geplaatst. Daarnaast mocht een vijfde Host Nation Qualifier mee doen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
PDC Pro Tour
Darts in 2017
Sport in Göttingen
Sportevenement in Nedersaksen